Fotbollsallsvenskan 1985 vanns av Malmö FF. Vårsäsongen spelades 14 april-7 juli 1985 och höstsäsongen spelades 31 juli-6 oktober 1985.

Slutspelet spelades 19 oktober-3 november 1985, och vanns av Örgryte IS, som besegrade IFK Göteborg i finalspelet och därmed blev svenska mästare. Nytt för den här säsongen var att kvartsfinalspelet avskaffades, så att bara lag 1-4 gick till slutspel.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

SM-Slutspel

Slutspelsträd

Tabellplacering

Semifinaler

Finaler 

Örgryte IS svenska mästare 1985.

Skytteligan

Allsvenskan 
 10 mål: Peter Karlsson och Billy Lansdowne, båda Kalmar FF samt Sören Börjesson, Örgryte IS
 8 mål: Michael Andersson, Hammarby IF; Thomas Andersson, AIK; Jan Hellström, Örgryte IS samt Torbjörn Nilsson, IFK Göteborg

SM-slutspelet 
 5 mål: Jan Hellström, Örgryte IS samt Stefan Pettersson, IFK Göteborg
 3 mål: Glenn Martindahl, Örgryte IS

Publiksiffror

Högsta publiksiffror

Allsvenskan 
 26 834: Örgryte IS–IFK Göteborg 2–1, Nya Ullevi den 4 september 1985
 24 618: IFK Göteborg–Örgryte IS; 0–0, Nya Ullevi den 9 maj 1985

SM-slutspelet 
 38 563: Örgryte IS–IFK Göteborg 2–3, Nya Ullevi den 3 november 1985
 30 315: IFK Göteborg–Örgryte IS; 2–4, Nya Ullevi den 31 oktober 1985

Högst publiksnitt per lag 
 9 481: IFK Göteborg
 7 829: Malmö FF
 6 543: Örgryte IS

Svenska mästarna 

 Tränare: Agne Simonsson

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Fotboll i Sverige 1985
1985
Fotbollssäsongen 1985